

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Miłoszów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lubańskim, w gminie Leśna
 Miłoszów – osada wsi Nieczulice woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Pawłów